Världsmästerskapet i curling för herrar 2014 spelades i Peking, Kina den 29 mars–6 april 2014 i Capital Indoor Stadium.
Norge vann guldet efter finalvinst 8−3 mot Sverige som fick silver, och Schweiz vann bronset efter vinst mot Kanada med 7−5.

Kvalificerade lag 
Följande tolv länder kvalificerade sig till världsmästerskapet:

 Värdland

 Två lag från amerikanska zonen

 
 Åtta lag från 2013 års europamästerskap

Ett lag från 2013 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Glencoe CC, Calgary
Skip: Kevin Koe
Trea: Pat Simmons
Tvåa: Carter Rycroft
Etta: Nolan Thiessen
Reserv: Jamie King
|Harbin CC, Harbin 
Skip: Liu Rui
Trea: Xu Xiaoming
Tvåa: Ba Dexin
Etta: Zang Jialiang
Reserv: Zou Dejia
|CK Brno, Brno
Skip: Jiří Snítil
Trea: Martin Snítil
Tvåa: Jakub Bareš
Etta: Jindřich Kitzberger
Reserv: Marek Vydra
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Hvidovre CC, Hvidovre
Skip: Rasmus Stjerne
Trea: Johnny Frederiksen
Tvåa: Lars Vilandt 
Etta: Troels Harry
Reserv: Oliver Dupont
|CC Hamburg, Hamburg
Fyra: Felix Schulze
Skip: John Jahr
Tvåa: Christopher Bartsch
Etta: Sven Goldemann
Reserv: Peter Rickmers
|Karuizawa CC, Karuizawa 
Skip: Yusuke Morozumi
Trea: Tsuyoshi Yamaguchi
Tvåa: Tetsuro Shimizu
Etta: Kosuke Morozumi
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
| Snarøen CC, Bærum
Skip: Thomas Ulsrud
Trea: Torger Nergård 
Tvåa: Christoffer Svae
Etta: Håvard Vad Petersson
Reserv: Markus Høiberg
|Moskvitch CC, Moskva 
Fyra: Aleksej Stukalskij
Trea: Sergej Gluchov
Skip: Jevgenij Archipov
Etta: Petr Dron
Reserv: Aleksandr Kozyrev
| Citadel CC, Inverness 
Skip: Ewan MacDonald
Trea: Duncan Fernie
Tvåa: Dave Reid
Etta: Euan Byers
Reserv: Glen Muirhead
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Lits CC, Lit 
Skip: Oskar Eriksson
Trea: Kristian Lindström
Tvåa: Markus Eriksson
Etta: Christoffer Sundgren
Reserv: Gustav Eskilsson|CC Genève, Genève 
Fyra: Benoît Schwarz
Skip: Peter de Cruz
Tvåa: Dominik Märki
Etta: Valentin Tanner
Reserv: Claudio Pätz
|Bemidji CC, Bemidji 
Skip: Pete Fenson
Trea: Shawn Rojeski
Tvåa: Joe Polo
Etta: Ryan Brunt
Reserv: Jared Zezel|}

 Grundspel 
 Tabell 

 Resultat Alla tider är lokal tid (UTC +8) Runda 1 Lördag 29 mars, 14:00 Runda 2 Lördag 29 mars, 19:00 Runda 3 Söndag 30 mars, 9:00 Runda 4 Söndag 30 mars, 14:00 Runda 5 Söndag 30 mars, 19:00 Runda 6 Måndag 31 mars, 9:00 Runda 7 Måndag 31 mars, 14:00 Runda 8 Måndag 31 mars, 19:00 Runda 9 Tisdag 1 april, 9:00 Runda 10 Tisdag 1 april, 14:00 Runda 11 Tisdag 1 april, 19:00 Runda 12 Onsdag 2 april, 9:00 Runda 13 Onsdag 2 april, 14:00 Runda 14 Onsdag 2 april, 19:00 Runda 15 Torsdag 3 april, 9:00 Runda 16 Torsdag 3 april, 14:00 Runda 17 Torsdag 3 april, 19:00SärspelFredag 4 april, 9:00 Slutspel 
{{4TeamBracket-PagePlayoff med bronsmatch

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= | RD1-score1= 3
| RD1-seed2= 2
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 2

| RD1-seed3= 3
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 2
| RD1-seed4= 4
| RD1-team4= | RD1-score4= 5

| RD2-seed1= 2
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 8
| RD2-seed2= 4
| RD2-team2= | RD2-score2= 10| RD3-seed1= 1
| RD3-team1= 
| RD3-score1= 8
| RD3-seed2= 4
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 3

| RD3-seed3= 2
| RD3-team3= 
| RD3-score3= 5
| RD3-seed4= 3
| RD3-team4= 
| RD3-score4= '''7
}}

 Playoff, 1 mot 2 Lördag 5 april, 11:00 Playoff, 3 mot 4 Fredag 4 april, 19:00 Semifinal Lördag 5 april, 16:00 Bronsmatch Söndag 6 april, 10:00 Final Söndag 6 april, 15:00''

Vinnare

Referenser

Externa länkar 
 
  
 Curlit.com
 Wordcurling.org

2014 i Kina
Curling i Kina
Curlingtävlingar
Sport i Peking
Sportevenemang i Kina